Липовая Долина () — посёлок городского типа, Липоводолинский поселковый совет, Роменский район, Сумская область, Украина.

До 2020 года являлась административным центром Липоводолинского района.

Являлась  ранее (до 2020 г.) административным центром Липоводолинского поселкового совета, в который, кроме того, входили сёла Побиванка, Червоная Долина, Червоногорка, Шатравино и Шматково.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Липовая Долина находится на берегу реки Хорол в месте впадения в неё реки Липовка,
выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село Панасовка,
ниже по течению на расстоянии в 3,5 км расположены сёла Русановка.
Через посёлок проходят автомобильные дороги  и .

История 
 Поселение возникло в начале XVI века на территории, которая находилась под властью Литвы. Но люди селились здесь значительно раньше, о чём свидетельствует курганный могильник, обнаруженный на северной околице поселка.
 В 1590 году постановлением Варшавского сейма большая территория Украины, в том числе Липовая Долина, была отдана Вишневецким.
 В 1647 году в Липовой Долине насчитывалось 150 дворов с населением 1179 человек.
 В 1658 году село захватили татарские отряды.
 Во время Северной войны 1700—1721 гг. население принимало участие в боевых действиях.
 В 1764 году Екатерина II подарила село гетману К. Разумовскому. В 1785 г. село было продано в казну. В 1850-е годы здесь обитало 4236 чел., а в начале XX века — 5 тысяч чел.
 1961 — присвоен статус посёлок городского типа.
 C 1920-х годов — административный центр Липово-Долинского района Харьковской губернии, вошедшего в 1932 году в образованную в том году Харьковскую область Украинской Советской Социалистической Республики.
 В январе 1989 года численность населения составляла . В 1989 году здесь была построена поликлиника (на 150 посещений в день, инженер В. Гурский).
 В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся здесь райсельхозтехники и райсельхозхимии, в июле 1995 года было утверждено решение о приватизации маслозавода, совхоза "Мичуринец" и совхоза "Червоногірський".
 На 1 января 2013 года численность населения составляла 5324 человека.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма, сельхозтехника.
 Липоводолинский комбикормовый завод.
 Липоводолинский маслозавод.
 Пищекомбинат Липоводолинского РПС.
 «Альянс», ООО.
 «Завод Кобзаренка», ООО
 Липоводолинский райснаб, ООО.
 Липоводолинский агролесхоз.

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа.
 Дом культуры.
 Больница.
 Детская школа искусств.

Религия 
 Православие. 
 Свидетели Иеговы. 
 Баптисты. 
 Пятидесятники. 
 Церковь адвентистов седьмого дня.

Примечания 

Посёлки городского типа Сумской области
Липовая Долина